Ситара:

 Ситара — то же, что и ситар.
 Ситара — посёлок в Японии.
 «Ситара» — индийский художественный фильм 1983 года на языке телугу.